The House I Live In is een korte film uit 1945 onder regie van Mervyn LeRoy met in de hoofdrol Frank Sinatra. De film werd in opdracht van de Amerikaanse overheid gemaakt om racisme en antisemitisme tegen te gaan. Omdat de film een product was van de regering bevindt het zich tegenwoordig in het publiek domein. De film won een speciale Oscar en werd in 2007 opgenomen in de National Film Registry.

Lied 
Aan het einde van de film zingt Sinatra een lied dat later zeer bekend zou worden. Dit lied was speciaal voor de film geschreven door Earl Robinson, die ook campagne-liederen heeft geschreven voor onder anderen Franklin D. Roosevelt en Jesse Jackson.
De tekst van het lied:

What is America to me
A name, a map, or a flag I see
A certain word, democracy
What is America to me

The house I live in
A plot of earth, a street
The grocer and the butcher
Or the people that I meet

The children in the playground
The faces that I see
All races and religions
That is America to me

The place I work in
The worker by my side
The little town the city
Where my people lived and died

The howdy and the handshake
The air a feeling free
And the right to speak your mind out
That is America to me

The things I see about me
The big things and the small
That little corner newsstand
Or the house a mile tall

The wedding and the churchyard
The laughter and the tears
And the dream thats been a growing
For more than two hundred years

The town I live in
The street, the house, the room
The pavement of the city
Or the garden all in bloom

The church the school the clubhouse
The millions lights I see
But especially the people
- yes especially the people
That is America to me

Externe link 
 The House I Live In - Gratis op de Internet Archive

Amerikaanse film
Korte film
Film uit 1945
Film in het publiek domein
Film in het National Film Registry
Film van Mervyn LeRoy